bin – dwójkowy system liczbowy, binarny
 Bin – żydowska organizacja skautowska